Тази статия представя в обобщен вид, таблично и графично, данните за демографските показатели на българското население.

Данни за раждаемостта, смъртността и естествения прираст

Характеристики на раждаемостта

Данни за миграциите и механичния прираст

Данни за общия прираст

Данни за възрастовия състав

Данни за степента на урбанизация

Данни за образователния статус

Източници 

Население на България